Od wschodu do zachodu słońca, a Skaldowie együttes 1970-es lemeze
 Od wschodu do zachodu słońca, az előbbi lemez címadó dala